Гербици́ды (от лат. herba — трава и caedo — убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие. Первые применяют для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на лесных вырубках, аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под высоковольтными линиями электропередачи, в дренажных каналах, прудах и озёрах; вторые — для защиты культурных растений от сорняков (химическая прополка).

Гербициды (например, паракват) использовались также для борьбы с плантациями конопли (культура, также использующаяся для получения марихуаны) и коки. Такое деление условно, так как в большинстве случаев одно и то же вещество в зависимости от концентрации, нормального расхода и условий применения может проявлять себя как гербицид сплошного или избирательного действия. Например, монурон и диурон в дозах 1,2—1,6 кг действующего вещества на 1 га уничтожают однолетние сорняки в посевах хлопчатника, в более высоких дозах — всю растительность. Некоторые гербициды, например, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, в малых дозах являются стимуляторами роста растений.

Известны случаи систематического применения гербицидов в военных целях (например, использование Соединёнными Штатами Америки «Агента Оранж» во вьетнамской войне).

В 2015 году Международное агентство по изучению рака определило гербициды глифосат и 2,4-D как «возможные канцерогены».

Рабочие муравьи  («лимонные муравьи») убивают зелёные ростки всех видов, кроме Duroia hirsuta, впрыскивая в их листья муравьиную кислоту (как гербицид). В результате образуются т. н. сады дьявола — участки в амазонских лесах, на которых растёт только один этот вид деревьев и никакой другой.

История 
До широкого применения гербицидов для борьбы с сорняками применялись меры контроля за культурой, такие как изменение pH почвы, уровня засоления или плодородия. Механическое управление (включая обработку почвы) также использовалось (и используется до сих пор) для борьбы с сорняками.

Хотя исследования гербицидов начались в начале 20 века, первый крупный прорыв стал результатом исследований, проведенных как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны, в отношении потенциального использования гербицидов на войне. Первый современный гербицид, 2,4-D, был впервые обнаружен и синтезирован Темплманом в Imperial Chemical Industries. В 1940 году он показал, что «надлежащим образом применяемые вещества для выращивания убивают некоторые широколиственные сорняки в зерновых культурах, не нанося вреда посевам». К 1941 году его команде удалось синтезировать это химическое вещество.

Независимо, то же открытие сделала группа под руководством Джуды Хирша Квастеля, работающая на экспериментальной станции в Ротамстеде. Совет по сельскохозяйственным исследованиям (ARC) поручил компании Quastel открыть методы повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Анализируя почву как динамическую систему, а не как инертное вещество, он смог применить такие методы, как перфузия. Quastel смогла количественно оценить влияние различных гормонов растений, ингибиторов и других химических веществ на активность микроорганизмов в почве и оценить их прямое влияние на рост растений. Хотя вся работа устройства оставалась секретной, некоторые открытия были разработаны для коммерческого использования после войны, в том числе соединение 2,4-D.

См. также 
 Глифосат
 Пестициды
 Альгициды

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

 
Биоциды
Газоны